Schmetterlingstümmler steht für:
 Kaunas-Schmetterlingstümmler
 Warschauer Schmetterlingstümmler, siehe Warschauer Schmetterling